Jorge Rizzini (São Paulo, São Paulo, 25 de setembro de 1924 — ) foi um escritor, jornalista, radialista, publicitário e médium psicógrafo brasileiro. Destacou-se na recepção de música mediúnica.

Biografia 
Nasceu no seio de uma família espírita.

A partir de 1950 passou a participar ativamente no movimento espírita brasileiro, empregando os seus conhecimentos na divulgação da doutrina espírita.

Lançou o primeiro programa de televisão espírita - 'Em Busca da Verdade -, na TV Cultura de São Paulo. Produziu diversos documentários cinematográficos sobre fatos e personalidades espíritas.

Como pesquisador, escreveu obras sobre personalidades espiritualistas como Eurípedes Barsanulfo, Allan Kardec, as Irmãs Fox e outros. Publicou a revista Kardequinho, voltada ao público infantojuvenil.

Foi um divulgador de músicas compostas por compositores famosos já falecidos através de diversos suportes (discos, fitas-cassete, CDs) e festivais de música mediúnica.

Obra 
 Antologia do Mais Além
 Kardec, Irmãs Fox e outros (1994)
 Materializações de Uberaba
 Guerra Junqueiro, no Aquém e no Além
 Escritores e Fantasmas (1982)
 Eurípides Barsanulfo, o Apóstolo da Caridade
 Castro Alves fala à Terra
 A vida de Monteiro Lobato
 O Regresso de Glória
 J. Herculano Pires, O Apóstolo de Kardec (2000)

Bibliografia
OLIVEIRA, Domério. Jorge Rizzini, um baluarte do Espiritismo. Correio Fraterno do ABC, nº 366, Julho de 2001.

Ligações externas
Nota biográfica in Fundação Maria Virgínia e J. Herculano Pires
Jorge Rizzini é homenageado, em noite de luz in Correio Fraterno on-line

Médiuns do Brasil
Espíritas do Brasil
Escritores espíritas do Brasil